ТПЯ — многозначная аббревиатура:
 ТПЯ — теория плазменных явлений
 ТПЯ — тележка платформенная ярусная
 ТПЯ — тиристорный преобразователь (цепи) якоря

См. также 
  — аббревиатура латиницей